La cucaracha est une chanson d'origine espagnole chantée par les troupes villistes et les bandes zapatistes durant la guerre civile mexicaine. 
 La cucaracha, un court métrage musical américain de Lloyd Corrigan (1934) ;
 La cucaracha, un film mexicain d'Ismael Rodriguez (1959) ;
 La cucaracha, une bande dessinée américaine de Lalo Alcaraz ;
 La cucaracha, un cocktail à base de téquila ;
 La cucaracha, une espèce de Lépidoptères de la famille des Crambidae.

Voir aussi 
 La Coucaratcha, un recueil de nouvelles d'Eugène Sue (1832-1834).